Ludmila est un prénom féminin slave.

 Ludmilla (1995-), chanteuse brésilienne.
 Ludmilla Otzoup-Gorny Chiriaeff (1924-1996), danseuse canadienne.
 Ludmilla Pitoëff (1895-1951), comédienne française d'origine russe.
 Ludmilla Tourischeva (1952-), gymnaste soviétique.
 Ludmilla Radchenko (1978-), mannequin, actrice et artiste russe
 Ludmilla de Bohème (1170-1240), princesse de Bohème

Divers 
 (675) Ludmilla, un astéroïde.

Voir aussi